Cryptoporus är ett släkte av svampar. Cryptoporus ingår i familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Cryptoporus